

Localidades

Mission Hills (Califórnia)
Mission Hills (Kansas)

Desambiguações de topônimos